Liczba siedem (7) jako symbol
 Siedem – film z 1995 w reż. Davida Finchera
 Siedem – polski zespół muzyczny

Zobacz też 

 7 – liczba
 Siódemka